Семененко Петро (священик) (1814–1886) — польський католицький священик, визначний проповідник і письменник.
 Семененко Петро (скляр) (1918) — майстер художнього скла із села Кодра на Київщині.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок